Magnificent Obsession (roman), een roman uit 1929 van Lloyd C. Douglas
Magnificent Obsession (1935), een film van John M. Stahl
Magnificent Obsession (1954), een film van Douglas Sirk